Костя — одна из форм мужского личного имени Константин.
 Костя — маленький ударный кратер в западной части Моря Дождей на видимой стороне Луны.
 Костя, Флорин — румынский футболист, нападающий.
 Костя Мушат — правитель (господарь) Молдавского княжества в 1373—1375 годах.